Süsstrunk ist ein Schweizer Familienname; Namensträger sind:
 August Süsstrunk (1915–1994), Schweizer Geophysiker und Hochschullehrer
 Sabine Süsstrunk (* 1962); Schweizer Informatikerin, Hochschullehrerin und Präsidentin des Schweizerischen Wissenschaftsrats